Le cyclone tropical Phanfone peut désigner plusieurs cyclones tropicaux dont :
 le typhon Phanfone, un typhon de la saison cyclonique 2002 dans l'océan Pacifique nord-ouest ayant affecté le Japon ;
 le typhon Phanfone, un typhon de la saison cyclonique 2014 dans l'océan Pacifique nord-ouest ayant affecté le Japon ;
 le typhon Phanfone, un typhon de la saison cyclonique 2019 dans l'océan Pacifique nord-ouest ayant affecté les Philippines et amené au retrait des listes futures de noms pour les ouragans du bassin Pacifique nord.